Ференс — фамилия.
 Ференс, Елисей (в монашестве Иеремия; род. 1962) — епископ Константинопольской православной церкви, архиепископ Аспендский.
 Ференс, Эндрю (род. 1979) — канадский хоккеист, защитник и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз».